Neekreen kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Neekreen District, distrikt, Grand Bassa County, 
 Neekreen (klan i Liberia), Grand Bassa County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar